Капра́лов — русская фамилия. Женская форма — Капра́лова. Известные носители:

Мужчины 
 Капралов, Андрей Николаевич (род. 1980) — российский пловец.
 Капралов, Георгий Александрович (1921—2010) — советский и российский киновед, кинокритик и сценарист, телеведущий.
 Капралов, Иван (1891—1938) — украинский актёр.
 Капралов, Михаил Васильевич (1910—1976) — контр-адмирал ВМФ СССР.

Женщины 
 Капралова, Анастасия Александровна (ур. Анастасия Алексеевна Макаревич; род. 1977) — российская певица.
 Капралова, Витезслава (1915—1940) — чешский композитор и дирижёр.
 Капралова, Иветта Евгеньевна (1933—2017) — российская актриса, жена Владимира Зельдина.

Примечания